Яир Лапид (; род. 5 ноября 1963, Тель-Авив, Израиль) — израильский журналист, писатель, драматург, государственный и общественный деятель. Первый председатель и основатель партии Еш Атид. Министр иностранных дел Израиля с 13 июня 2021 по 29 декабря 2022 года. С 1 июля по 29 декабря 2022 года — премьер-министр Израиля.

Биография 
Родился в Тель-Авиве в семье уроженца Сербии писателя и журналиста венгерского происхождения Йосефа (Томи) Лапида (урожд. Томислав Лампел) и уроженки подмандатной Палестины писательницы-драматурга Шуламит Лапид (урожд. Гилади). Детство Лапида прошло в Тель-Авиве и Лондоне.

Начинал как военный репортёр в армейской газете «Бамахане». С 1988 г. работал репортёром и колумнистом поочерёдно в двух крупнейших израильских газетах, «Едиот ахронот» и «Маарив».

Занимался боксом, снялся как актёр в двух израильских фильмах в 1991 и 1994. С 1994 г. работал телеведущим. Автор публикаций и книг. В 2006 г. широкий резонанс получила его пьеса «Правильный возраст».

Женат вторым браком на журналистке и писательнице Лихи Лапид, с которой познакомился во время прохождения резервистской службы в редакции армейской газеты «Бамахане». От этого брака имеет сына и дочь. У Лапида также есть сын от первого брака с Тамар Фридман. После развода Лапид переехал в Лос-Анджелес и работал в Голливуде в компании Арнона Милчена.

Сестра Яира Лапида, Михаль, погибла в автокатастрофе в 1984 году.

У Лапида нет школьного аттестата зрелости. В 2011 году был принят в докторантуру в университете имени Бар-Илана по кафедре культурологии. Его приняли за «достижения в сфере литературы и журналистики». После разразившегося скандала Лапид приостановил своё продвижение к учёной степени.

Политическая деятельность 

8 января 2012 года Яир Лапид объявил об увольнении со Второго канала ИТВ для начала политической деятельности. 15 апреля 2012 года стало известно название новой политической партии Яира Лапида: «Еш Атид» («Есть будущее» ). 29 апреля Лапид подал официальное заявление о регистрации партии.

На выборах в кнессет 22 января 2013 года партия Лапида получила 19 мест в 120-местном парламенте, образовав вторую по величине фракцию. Вследствие этого 15 марта Лапид занял пост министра финансов в коалиционном правительстве Биньямина Нетаньяху.

2 декабря 2014 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра финансов Яира Лапида и министра юстиции Ципи Ливни.

5 мая 2021 года Президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование кабмина по итогам выборов 23 марта главе партии «Еш атид» Яиру Лапиду. 2 июня 2021 года в Израиле оппозиция подписала соглашение о создании правительственной коалиции. Первым премьер-министром Израиля в ротации станет председатель партии «Ямина» Нафтали Бенет, а председатель партии «Еш Атид» Яир Лапид будет альтернативным премьер-министром.

Опубликованные работы 
 Двухместный Руководитель: триллер (1989)
 Тень Йоава: детская книга (1992)
 Игра Человека: роман (1993)
 Эльби — История рыцаря: детская книга (1998)
 Шестая загадка: триллер (2001)
 Стояли в ряд: сбор газетных колонок (2005)
 Вторая женщина: триллер (2006)
 Закат в Москве: триллер (2007)
 Воспоминания после моей смерти: Роман (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Яира Лапида и партии «Еш Атид»
 Яир Лапид «Загадка ненависти» (почему существует антисемитизм?)
  Блог Яира Лапида в блоге Ботинок

Министры иностранных дел Израиля
Министры финансов Израиля
Лидеры политических партий Израиля
Писатели Израиля
Телеведущие Израиля
Писатели на иврите
Драматурги Израиля
Военные корреспонденты
Депутаты кнессета от партии Йеш Атид
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета XXI созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Депутаты кнессета XXIII созыва
Депутаты кнессета XXIV созыва
Премьер-министры Израиля
Политики XXI века
Правители XXI века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2022 году